Hennenbach und Hennenbächle sind geographische Namen:

Ortschaft:
 Hennenbach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Ansbach, Mittelfranken, Bayern

Gewässer:
 Hennenbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat im kreisfreien Ansbach, Bayern
 Hennenbach (Gleitsbach), linker Zufluss des Gleitsbachs (zur Luhe) vor Engleshof, Gemeinde Pirk, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hennenbach (Hammerbach), linker Zufluss des Hammerbachs (zum Fensterbach, zur Naab) in Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hennenbach (Hausheimer Bach), linker Zufluss des Hausheimer Bachs (zum Kettenbach, zur Schwarzach) vor Hausheim, Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt, Bayern
 Hennenbach (Konstanzer Ach), linker Zufluss der Konstanzer Ach bei Thalkirchdorf, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Hennenbächle, linker Zufluss des Tonbach (zur Nordschwarzwälder Murg) vor Kohlwald, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hennerbach